Caroline Prévinaire (1985-), une comédienne, metteuse en scène, scénariste et podcasteuse belge ;
 Eugène Prévinaire (1805-1877), un homme d'affaires et personnalité politique belge.